Gyda Enger (ur. 14 stycznia 1993) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka Hernes IL, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich (2014).

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 marca 2006 w Våler podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 74 m i 78,5 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 38. miejsce, po skoku na 79,0 m. Pierwsze punkty w PŚ zdobyła 15 stycznia 2012 w Val di Fiemme, zajmując 30. miejsce. W zawodach tej rangi dwukrotnie uplasowała się w pierwszej dziesiątce, w sezonie 2013/2014.

W maju 2015 z powodu narastających bólów kolana, skoczkini poinformowała o zakończeniu zawodniczej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1993
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019